Bistum Bosnien bezeichnet:

 historisch: Bistum Bosnien (ab 1088), heute Erzbistum Đakovo-Osijek; siehe auch Liste der Bischöfe von Bosnien
 heute: Erzbistum Vrhbosna